Benfica peut désigner :

Toponymes

Benfica, quartier de la ville de Luanda ;

Benfica, quartier de la ville de Fortaleza, située dans l'État du Ceará ;
Benfica, quartier de la ville de Rio de Janeiro, située dans l'État de Rio de Janeiro ;

Benfica, une des paroisses civiles de la municipalité de Lisbonne, située dans le district de Lisbonne ;
Benfica do Ribatejo, une des paroisses civiles de la municipalité d'Almeirim, située dans le district de Santarém ;
São Domingos de Benfica, une des paroisses civiles de la municipalité de Lisbonne, située dans le district de Lisbonne ;

Deux localités et anciennes roças portent ce nom dans le district de Mé-Zóchi :
 Benfica, proche de Cruzeiro.
 Benfica, proche de Santa Margarida.

Sport
 le Clube Futebol Benfica, club omnisports portugais fondé en 1933.

 le Sport Lisboa e Benfica ou « Benfica Lisbonne », club omnisports portugais fondé en 1904, réputé internationalement pour sa section football : Benfica Lisbonne (football).
Diverses sections du club : 
 Benfica Lisbonne (basket-ball)
 Benfica Lisbonne (féminines)
 Benfica Lisbonne (futsal)
 Benfica Lisbonne (volley-ball masculin)

D'autres clubs filiales ou ex-filiales du Sport Lisboa e Benfica :
 le Sport Luanda e Benfica ou « Benfica Luanda », club omnisports angolais fondé en 1922.
 le Sport Lubango e Benfica ou « Benfica Lubango », club omnisports angolais.
 le Sport Bissau e Benfica ou « Benfica Bissau », club omnisports bissau-guinéen.
 le FC Casa do Benfica club omnisports andorran.
 le RM Hamm Benfica club omnisports luxembourgeois.
 le Casa do Sport Lisboa e Benfica em Macau, club de football macanais

Homonymie de toponyme